«Демон» (Yasha) — японский фильм 1985 года, режиссёр Ясуо Фурухата
 «Демон» (Aaj Ka Ravan) — индийский фильм 2000 года, режиссёры Касам Али и Митхун Чакраборти
 «Демон» (Incubus) — американский фильм 2002 года, режиссёр Хесус Франко
 «Демон» — российский короткометражный фильм 2004 года, режиссёр Ирина Евтеева
 «Демон» (Raavanan) — индийский фильм 2010 года, режиссёр Мани Ратнам

См. также 
 Демон (значения)
 Демоны (значения)